

Geografia
 Vial – isola della Papua Nuova Guinea, a nord della Nuova Guinea
 Piz Vial – montagna delle Alpi dell'Adula nelle Alpi Lepontine

Persone
 Francis Vial (... – 1916) – calciatore francese
 Juan de Dios Vial Correa (1925) – medico cileno
 José Joaquín Prieto Vial (1786-1854) – generale e politico cileno
 Julio Vial (1933-2016) – ex calciatore cileno 
 Laurent Vial (1959) – ex ciclista su strada svizzero
 Octavio Vial (1918-1989) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Patrick Vial (1946) – ex judoka francese
 Pietro Carlo Maria Vial de Maton (1777-1863) – militare italiano